Crucea kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Crucea (Constanța)
 Crucea (Suceava)